Руде́нко — українське прізвище на -енко. Походить від кольору рудий.

Видатні представники

А 
 Руденко Ада Вікторівна ( 1940) — доктор біологічних наук, професор, заслужений винахідник України.
 Руденко Анатолій Вікторович ( 1955) — український кардіохірург, доктор медичних наук, професор.
 Руденко Андрій Володимирович ( 1983) — український боксер-професіонал у важкій ваговій категорії.
 Руденко Андрон Пилипович (1919—2015) — кавалер 4-х медалей «За відвагу».

Б 
 Руденко Бела Андріївна (1933—2021) — співачка, народна артистка СРСР (1960).

В 
 Руденко Вадим
 Руденко Вадим Борисович ( 1980) — український підприємець, громадський і політичний діяч.
 Руденко Вадим Леонідович ( 1967) — російський піаніст.
 Руденко Валентина Степанівна ( 1958) — Заслужений діяч мистецтв України, радник Президента України Віктора Ющенка.
 Руденко Василь Микитович (1929 — ?) — головний інженер, Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969).
 Руденко Василь Миколайович ( 1949) — кандидат юридичних наук; Національна служба посередництва і примирення.
 Руденко Віктор Петрович ( 1940) — поет, прозаїк.
 Руденко Вікторія Вікторівна ( 1975) — українська боксер-любитель, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу.
 Руденко Віталій Миколайович ( 1981) — колишній український футболіст, воротар.

Г 
 Руденко Геннадій Борисович ( 1972) — український політик.
 Руденко Григорій Васильович ( 1950) — генерал-майор СБУ, к.ю.н., Начальник Центру взаємодії з органами державної влади СБУ.
 Руденко Григорій Матвійович (1925—2019) — український розвідник та дипломат.

Д 
 Руденко Дмитро Миколайович (1984—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Є 
 Руденко Євген Іванович (1977—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Руденко Іван
 Руденко Іван (псевдонім — На́йда; 1873 — ?) — український актор-комік і просвітянський діяч у Чернігові.
 Руденко Іван Ілліч (1906—1941) — Герой Радянського Союзу.
 Руденко Ігор Іванович ( 1974) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

К 
 Руденко Костянтин Валерійович ( 1981) — російський хокеїст.
 Руденко Костянтин Михайлович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Л 
 Руденко Лариса Архипівна (1918—1981) — співачка, народна артистка СРСР (1960).
 Руденко Леонід Анатолійович ( 1985) — російський діджей, електронний музикант і продюсер.
 Руденко Леонід Григорович ( 1941) — український географ, член-кореспондент НАН України (1992).
 Руденко Любов Миколаївна ( 1959) — радянська і російська актриса театру та кіно.
 Руденко Людмила Володимирівна (1904—1986) — шахістка, чемпіонка світу (1949—1950).

М 
 Руденко Микола
 Руденко Микола Вікторович (1984—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Руденко Микола Данилович (1920—2004) — український письменник, поет, філософ, громадський діяч. Герой України.
 Руденко Микола Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Руденко Микола Матвійович — Герой Радянського Союзу.
 Руденко Микола Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Руденко Михайло Климович — Герой Радянського Союзу.
 Руденко Михайло Михайлович ( 1976) — тренер із дзюдо, заслужений майстер спорту України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Н 
 Руденко Надія Іванівна (1910—1955(?)) — українська радянська діячка, лікар, завідувач Ворошиловградського обласного онкологічного диспансеру. Депутат Верховної Ради УРСР 3-4-го скликань.
 Руденко Наталія Іванівна ( 1951) — директор Сімферопольської української гімназії, відмінник освіти України.
 Руденко Ніна Миколаївна ( 1941) — український історик.

О 
 Руденко Олександр
 Руденко Олександр Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Руденко Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, який загинув під час російського вторгнення в Україну.
 Руденко-Десняк Олександр Олексійович (1936—2006) — український і російський журналіст, громадський діяч, син Олекси Десняка.
 Руденко Олександр Пантелеймонович (1938—2019) — український учений-фізик, педагог. Академік АН ВШ України з 1998 р.

 Руденко Олексій
 Руденко Олексій Валерійович ( 1965) — український геральдист.
 Руденко Олексій Васильович — лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Руденко Олексій Гнатович (псевдонім — Олекса Десняк, 1909—1942) — український письменник.
 Руденко Ольга Сергіївна ( 1979) — український менеджер, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

П 
 Руденко Павло Якович — бунчуковий товариш Полтавського полку, бургомістр магістрату м. Полтава, полковник.
 Палладій (Відибіда-Руденко) (1891—1971) — український громадський і церковний діяч, митрополит Константинопольської православної церкви.
 Руденко Петро
 Руденко Петро Іванович (1919—1942) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу (1942).
 Руденко Петро Олексійович (1928—2019) — радянський працівник залізничного транспорту, Герой Соціалістичної Праці (1982).
 Руденко Петро Олексійович (1935—2006) — радянський та український вчений у галузі машинобудування, освітній діяч, поет.

Р 
 Руденко Роман Андрійович (1907—1981) — генеральний прокурор СРСР (від 1953).

С 

 Руденко Станіслав Валерійович (1973—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Ф 
 Руденко Федір Андрійович (1912—1986) — український вчений у галузі гідрогеології, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Ю 
 Руденко Юрій
 Руденко Юрій (1899 — ?) — український інженер, один із засновників Організації Українських Націоналістів.
 Руденко Юрій Миколайович (1931—1994) — російський енергетик, академік АН СРСР (1987).
 Руденко Юрій Федорович — кандидат геолого-мінералогічних наук, заступник директора Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень при Президії НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004).

Я 
 Руденко Ярослава
 Руденко Ярослава Василівна (Кривошеєва) ( 1989) — українська співачка, Заслужена артистка України. Дружина Григорія Руденка.
 Руденко-Шведова Ярослава Юріївна ( 1968) — український художник-мультиплікатор.

Див. також 
 Риженко